Сантијаго де Куба се може односити на:
Сантијаго де Чиле, главни град Чилеа
Сантијаго (општина), Чиле
Сантијаго де Компостела, град у Шпанији
Сантијаго де Куба, град на Куби и седиште истоимене провинције
Сантијаго де Куба, провинција на Куби
 Метрополитански регион Сантијага